Новый Городок — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новый Городок (литовский) — одно из древних названий города Новогрудок (Гродненская область).
 Новый Городок — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Новый Городок — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новый Городок — посёлок городского типа в Беловском городском округе Кемеровской области.
 Новый Городок — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Новый Городок — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Новый Городок — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Новый Городок — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Новый Городок — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Новый Городок — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Новый Городок — посёлок в Одоевском районе Тульской области.

Украина 
 Новый Городок — село в Веселиновском районе Николаевской области.

Эстония 
 Под названиями Новый городок или Новгородок в некоторых документах упоминается крепость Нейгаузен.

См. также 
 Городок